Bad Girls ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Robby D. Bis zum Jahr 2012 wurden acht Teile der Serie gedreht. 2011 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best Vignette Series ausgezeichnet. Die Serie wird von Digital Playground produziert.

Filmografie 
 Bad Girls 1 (2009): Gabriella Fox, Kelly Summer, Serena Del Rio, Shay Jordan, Stoya
 Bad Girls 2 (2009): Angelina Armani, Diamond Kitty, Mina Leigh, Nicole Ray, Riley Steele
 Bad Girls 3 (2010): Jenaveve Jolie, Jenna Haze, Jesse Jane, Madison Scott, Riley Steele
 Bad Girls 4 (2010): Andi Anderson, Angelina Valentine, Carmel Moore, Kagney Linn Karter, Mason Moore, Nikki Benz.
 Bad Girls 5 (2010): Angelina Armani, Jenny Hendrix, Rebeca Linares, Stoya, Tori Black
 Bad Girls 6 (2011): Ally Ann, Bridgette B., Jesse Jane, Stoya, Tori Black
 Bad Girls 7 (2011): Alanah Rae, Franziska Facella, Jayden Jaymes, Jesse Jane, Lexi Belle, Stoya
 Bad Girls 8 (2012): Kayden Kross, Jesse Jane, Raven Alexis, Selena Rose

Auszeichnungen 
 2011: AVN Award – Best Vignette Series

Weblinks 
 Bad Girls in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film